IUS est un sigle qui peut désigner :
 Inertial Upper Stage, un étage supérieur de lanceurs américains développé par Boeing ;
 International Union of Students (en français, Union internationale des étudiants), une fédération de mouvements étudiants menée en sous main par l'Union soviétique pour infiltrer et contrôler l'ensemble des mouvements de jeunesse mondiaux au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

ius est un nom qui peut désigner :
 , dans la Rome antique, un droit auquel un citoyen avait droit en vertu de sa citoyenneté.